7 небо — український жіночий попгурт, що існував у 2008—2009 роках.

Продюсер гурту — Андрій Чебанов. Дівчата виконували більше 30 пісень (англо і російськомовних). Їх писав Юрій Усачов (учасник групи «Гості з майбутнього») і Олексій Романов (учасник групи «Вінтаж»). Частина пісень була записана на студії у Діми Клімашенко.

Якось дівчат запитали, чому вони називаються «7 Небо». Відповідь була такою:
«Потрапте до нас на концерт і відчуйте себе на сьомому небі»

Склад гурту (2008) 

 Вікторія Акуніна
 Юлія Лаута
 Санта Дімопулос
 Катерина Сільченко

Коли Санта Дімопулос припинила співпрацю за власним бажанням, в середині 2008 року у гурті з'явилась Катерина, яку можна побачити у третій роботі квартету «Сьоме небо». А коли Юлія Лаута пішла в проект Ю. Нікітіна «Голлівуд», дівчата деякий час виступали втрьох. В кінці листопада 2008 року пройшов фінал конкурсу на місце четвертої учасниці в вокальний квартет. В журі були присутні: продюсер гурту Андрій Чебанов, Андрій Кіше, Влад Яма, дядя Жора, Василь Вірастюк. Переможницею стала Юлія Нестерчук.

Оновлений склад (2009) 

 Вікторія Акуніна
 Катерина Сільченко
 Катерина
 Юлія Нестерчук

Кліпи 
 Про любов/О любви
 Незнайомець/Stranger
 Сьоме небо/Седьмое небо
 Картини кохання/Картины любви (разом з Brandon Stone)
 Біла сукня/Белое платье (квітень 2009, режисер Михайло Костров, наречену зіграла Лєночка, яка з 2013 року виступає у ролі рефері для ведучих у Педан-Притула шоу)

Примітки 

Українські попгурти
Українські жіночі гурти